Monrad er en dansk-norsk præsteslægt, der omfatter blandt andre:

 Erik Monrad (1607-1650) – dansk biskop
 Søren Monrad (1744-1798) – dansk-norsk skolemand
 Peter Johan Monrad (1758-1834) – norsk-dansk kancellideputeret
 Johan Fredrik Monrad (1799-1877) – norsk embedsmand og forfatter
 Ditlev Gothard Monrad (1811-1887) – dansk biskop og politiker
 Marcus Jacob Monrad (1816-1897) – norsk teolog og filosof
 Jørgen Herman Monrad (1848-1903) – dansk præst og forfatter
 Cally Monrad (1879-1950) – norsk sangerinde og skuespillerinde
 Jan Monrad (født 1951- 2015) – dansk komiker, sanger og entertainer 
 Kasper Monrad (1952-2018) – dansk kunsthistoriker og forfatter
 Jesper Monrad (født 1976) – dansk håndboldspiller 
 Martin Monrad (født 1977) – dansk bordtennisspiller

Slægtslinje mellem Erik Monrad og Ditlev Gothard Monrad

Se også 
 Regeringen Monrad

 
Slægter fra Danmark
Slægter fra Norge
Danske efternavne
Norske efternavne